Moilliet ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Moilliet (1880–1962), Schweizer Künstler, bekannt als Maler und Glasmaler
 Peter Moilliet (1921–2016), Schweizer Bildhauer, Sohn von Louis Moilliet